Les mots Amazonicus, Amazonica et Amazonicum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « d'Amazone, des Amazones »<ref group=alpha>Ce sont des variantes d.</ref>.

Le mot amazónica est le féminin singulier d'un adjectif signifiant « amazonien » en espagnol et en portugais européen, et de même amazônica''' en portugais brésilien.

 Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots amazonicus, amazonica et amazonicum (en italique et sans majuscule) sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales découvertes ou décrites en Amazonie. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : amazonicus, amazonica, amazonicum.

 Culture et société 
 Le Centro de Innovación Científica Amazónica (« Centre de l'innovation scientifique de l'Amazonie ») est un centre de recherches péruvien spécialisé dans les sciences environnementales et le développement de l'innovation technologique pour la conservation biologique et la restauration écologique de l'Amazonie au Pérou.
 Le Red Eclesial Pan Amazónica est un réseau ecclésiastique catholique regroupant des organisations du bassin amazonien, et travaillant à « créer un modèle de développement qui privilégie les pauvres et sert le bien commun ».
 Sinfonia Amazônica'' est un film d'animation brésilien réalisé par Anelio Latini, sorti en 1953.

Notes et références

Notes

Références 

Épithète spécifique